Van der Dussen I, Nederlands adellijk geslacht (bekend sinds 1156)
Floris I van der Dussen (ca. 1404-1456)
Van der Dussen II, Nederlands adellijk geslacht (1814-1909)

Bruno van der Dussen (1660-1741)
Jan van der Dussen (burgemeester) (1900-1989)
Jan van der Dussen (filosoof, historicus) (1943), Nederlands filosoof, historicus en hoogleraar
Donny van der Dussen (1991), Nederlands voetballer
Zaak-Romano van der Dussen

Zie ook 
Dussen, dorp in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, maakt deel uit van de gemeente Altena
Kasteel Dussen